GRQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Groninga-Eelde (Paesi Bassi)
 grq – codice ISO 639-3 della lingua gorovu